Акронім НСТУ може означати:

 , державний аеропорт США.
 , державний університет у Бангладеші.
 Національна суспільна телерадіокомпанія України,  державне акціонерне товариство в Україні.
 , організація праці в Канаді.
Новосибірський державний технічний університет, державний університет Росії.